Nettastomella darwini är en musselart som först beskrevs av Sowerby 1849.  Nettastomella darwini ingår i släktet Nettastomella och familjen borrmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Borrmusslor
darwini